Boos ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Boos (Eifel), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz
 Boos (Nahe), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 Boos (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Unterallgäu in Bayern
 Boos (Ebersbach-Musbach), Ortsteil der Gemeinde Ebersbach-Musbach im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg
 Boos (Kemberg), Ortsteil der Gemeinde Kemberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt

in Frankreich:
 Boos (Landes), Gemeinde im Département Landes
 Boos (Seine-Maritime), Gemeinde im Département Seine-Maritime

in den Vereinigten Staaten:
 Boos (Illinois), Ort im Jasper County

Boos ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Boos (* 1959), deutscher Archäologe und Historiker
 Anna Boos (* 1956), deutsche Politikerin
 Benjamin Boos (* 2003), deutscher Radsportler
 Carl Boos (1806–1883), deutscher Architekt und Hofbaumeister
 Carl Boos (Richter) (1873–1964), deutscher Reichsgerichtsrat
 Carlotta von Boos-Waldeck (1838–1920), deutsche Hofdame
 Casimir Friedrich Boos von Waldeck und Montfort (1724–1781), Landkomtur des Deutschen Ordens
 Hans-Christian (Chris) Boos (* 1972), IT-Unternehmer, Investor und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung
 Emma Boos-Jegher (1857–1932), Schweizer Frauenrechtlerin
 Franz Boos (1753–1832), Hofgärtner, Tier- und Pflanzensammler und Leiter der Kaiserlich-Königlichen Hofgärten in Wien
 Georgi Walentinowitsch Boos (* 1963), russischer Politiker
 Heinrich Boos (1851–1917), Schweizer Historiker
 Johann Boos (* 1944), deutscher Mathematiker
 Joseph Maria Boos (1909–1978), deutscher römisch-katholischer Prälat
 Joseph von Boos zu Waldeck (1798–1880) nassauischer Oberstleutnant
 Juergen Boos (* 1961), deutscher Manager, seit 2005 Direktor der Frankfurter Buchmesse
 Julius Boos (?–1907), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Karl-Siegfried Boos (1948–2014), deutscher Biochemiker
 Klemens von Boos-Waldeck (1797–1865), Kaufmann, Stadtrat und preußischer Landrat
 Margarete Boos (* 1954), deutsche Psychologin
 Martin Boos (1762–1825), römisch-katholischer Pfarrer
 Nadine Boos (* 1981), deutsche Science-Fiction-Schriftstellerin
 Philipp Boos (* 1981), deutscher Schauspieler

 Roman Boos (1889–1952), Schweizer Jurist und Anthroposoph
 Roman Anton Boos (1733–1810), deutscher Bildhauer
 Susan Boos (* 1963), Schweizer Journalistin
 Tino Boos (* 1975), deutscher Eishockeyspieler
 Verena Boos (* 1977), deutsche Schriftstellerin
 Victor von Boos zu Waldeck (1840–1916), böhmischer Komponist
 Walter Boos (1928–1996), deutscher Filmeditor, Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Boos von Waldeck, altes rheinisches Adelsgeschlecht